Lemoine es un apellido francés. En francés, le moine significa el monje.

Lemoine es el apellido de 
 Jean Lemoine (1250-1313), cardenal y legado del papa Bonifacio VIII;
 Pierre-Antoine Lemoine (1605-1665), pintor francés;
 Jacques-Manuel Lemoine (1740-1803), pintor francés;
 Jacques-Antoine-Marie Lemoine (1751 - 1824), pintor francés;
 Marie-Victoire Lemoine (1754-1820), pintora francesa;
 Marie-Denise Lemoine (1740-1821), su hermana, pintora francesa;
 Louis Lemoine (1764-1842), general de división durante la revolución francesa;
 Joaquín Lemoine (1776-1836), revolucionario boliviano;
 Juan Manuel Lemoine, revolucionario boliviano, hermano del anterior;
 Adolphe Lemoine, o Lemoine-Montigny (1812-1880), comediante francés;
 Émile Lemoine (1840-1912), geómetra francés;
 Léon Lemoine (1896-1945), resistente francés, alcalde de Saulchery, muerto en Ellrich;
 Federico Lemoine Drouet (1914-1991), médico, misionero mexicano;
 Simone Lemoine (1922-), resistente francesa, pensionista de la Institution nationale des Invalides;
 Jacques Lemoine (1926-1945), resistente francés muerto en Ellrich;
 Pierre Lemoine (1927-), militante nacionalista bretón;
 Wilfrid Lemoine (1927-2003), poeta, novelista y ensayista quebequés;
 Jean-Claude Lemoine (1931-), político francés;
 Georges Lemoine (1934-), político francés;
 Georges Lemoine (1935-), ilustrador francés;
 Virginie Lemoine (1961-), humorista, comediante y actriz francesa;
 Jean Philippe Lemoine (1964-), jugador de hockey sobre hielo francés;
 Anne-Élisabeth Lemoine (1970-), animadora televisión y de radio francesa;
 Jean-Luc Lemoine (1970-), humorista francés y animador de televisión;
 Pablo Lemoine (1975-), jugador uruguayo de rugby;
 Jordy Lemoine (1988-), cantante francés;
 Xavier Lemoine (1960-), político francés;
 Annie Lemoine (1957-), periodista y animadora de televisión francesa;
 Maurice Lemoine, periodista francés;
 Serge Lemoine, conservador de museo francés.
 Susan Lemoine (1993-), arquitecta mexicana

Botánicos 
Lemoine - Pierre Louis Victor Lemoine 1823-1911. 
É.Lemoine - Émile Lemoine (botánico) 1862-1943. 
H.Lemoine - Henri Lemoine fl. 1906 
M.Lemoine - Marcel Lemoine 
Me.Lemoine - Marie Lemoine 1887-1984.

Lemoine también puede referirse a los siguientes lugares 
 Rue du Cardinal-Lemoine, una calle del 5º distrito (arrondissement) de París;
 Cardinal Lemoine, una estación de metro de la línea 10 de París.